Lentejas de agua puede referirse a 3 acepciones diferentes:
 El nombre común de las plantas del género Lemna.
 El nombre común de la planta Lemna gibba.
 El nombre común de la planta '''''Lemna minor.